A competição de 15 km estilo livre masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ocorreu no dia 15 de fevereiro no Parque Olímpico de Whistler.

Medalhistas

Resultados 

15 km masculino